Torre del Bierzo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torre del Bierzo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Torre del Bierzo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar